Roberto Romei – calciatore italiano
 Roberto Romei – politico italiano